Petrolândia ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Petrolândia (Pernambuco), Bundesstaat Pernambuco 
 Petrolândia (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina